Ха́лдис Му́рен Ве́сос (также Халлдис Мурен-Весос, ; 18 ноября 1907, Трюсиль— 8 сентября 1995, Осло) — норвежская поэтесса, переводчица, автор книг для детей. Писала на нюнорске.

Биография 
Весос родилась 18 ноября 1907 в Трюсиле в семье писателя Свена Морена, сестра писателя Зигмунда Морена. Дебютировала книгой стихов Арфа и кинжал (1929). В 1931 вышла замуж за Тарьея Весоса. Автор переводов и переделок драм для театра. Умерла Весос 8 сентября 1995 в Осло.

Дочь — писательница  (род. 1939).

Признание 
Обладательница многих наград, включая Почётную премию Браги (1994). C 1995 в Норвегии вручается поэтическая премия Халдис Мурен Весос.

Библиография

На русском языке

Ссылки 

Писатели Норвегии
Поэты Норвегии
Лауреаты премии Браги
Лауреаты премии Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу»
Лауреаты Бастианской премии